Kotzke ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Kotzke (1868–1931), deutscher Politiker
 Jonatan Kotzke (* 1990), deutscher Fußballspieler